Харисбург има више значења:
 Харисбург
 Харисбург (Небраска)
 Харисбург (Илиноис)
 Харисбург (Јужна Дакота)
 Харисбург (Арканзас)
 Харисбург (Мисури)
 Харисбург (Орегон)
 Харисбург (Охајо)
 Харисбург (Северна Каролина)